Bane – miasto w Iranie
 Bane – potok na Słowacji, w miejscowości Šarišské Jastrabie
 Bane – postać z filmu Matrix
 Bane – postać komiksowa (z serii o Batmanie)
 Darth Bane – postać ze świata Gwiezdnych wojen
 Cad Bane – postać ze świata Gwiezdnych wojen
 Bane – szczyt na Pogórzu Orawskim na Słowacji